Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Margamekar (Pangalengan), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
Margamekar (Sumedang Selatan), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java